Ahmetli ist der Name verschiedener Orte in der Türkei:

Kreisstädte:
 Ahmetli (Manisa), Landkreis und Stadt in der Provinz Manisa

Gemeinden:
 Ahmetli (Denizli), Kleinstadt im Landkreis Şarayköy der Provinz Denizli

Dörfer:
 Ahmetli (Bismil), Dorf im Landkreis Bismil der Provinz Diyarbakır
 Ahmetli (Bulancak), Dorf im Landkreis Bulancak der Provinz Giresun
 Ahmetli (Derik), Dorf im Landkreis Derikder Provinz Mardin
 Ahmetli (Erzincan), Dorf im zentralen Landkreis der Provinz Erzincan
 Ahmetli (Gölköy), Dorf im Landkreis Gölköy der Provinz Ordu
 Ahmetli (Kula), Dorf im Landkreis Kula der Provinz Manisa
 Ahmetli (Mardin), Dorf im zentralen Landkreis der Provinz Mardin
 Ahmetli (Şarkışla), Dorf im Landkreis Şarkışla der Provinz Sivas
 Ahmetli (Şile), Dorf im Landkreis Şile der Provinz Istanbul
 Ahmetli (Simav), Dorf im Landkreis Simav der Provinz Kütahya
 Ahmetli (Torbalı), Dorf im Landkreis Torbalı der Provinz Izmir